MME – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Tees-Side International, Tees-Side / Tefe, Regno Unito